Максимилиано Эрнандес (; род. 12 сентября 1973; Бронкс, Нью-Йорк) — американский актёр и сценарист.

Биография 
Максимилиано Эрнандес начал актёрскую карьеру в 1990-х годах. В основном снимался в ролях второго плана и эпизодах телесериалов. Стал известен благодаря роли
агента Джаспера Ситуэлла, которую он исполнил в таких проектах кинематографической вселенной Marvel как фильмы «Тор», «Мстители», «Первый мститель: Другая война» и «Мстители: Финал», серия короткометражных фильмов Marvel One-Shots, а также эпизодах сериала «Агенты „Щ.И.Т.“». Эрнандес также снимался в фильмах «Воин» и «Ярды», а также телесериалах «4исла», «Саутленд», «24 часа» и других.

Фильмография

Ссылки 

Киноактёры США